Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Obrończyną tytułu mistrzowskiego z 2004 roku była Szwedka Carolina Klüft.

Terminarz 
Czas w Pekinie (UTC+8)

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Rezultaty

Bieg na 100 metrów przez płotki

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Bieg na 200 m

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 800 metrów

Końcowa klasyfikacja

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedmiobój kobiet